David Fernández (scheidsrechter) (1973), Spaans voetbalscheidsrechter
David Fernàndez i Ramos (1974), een Catalaans journalist, politicus en sociaal activist
David Fernández (judoka) (1973), Costa Ricaans judoka
David Fernández (voetballer) (1976), Spaans voetballer
David Fernández (wielrenner) (1977), Spaans wielrenner